La nazionale di pallavolo femminile della Polonia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Polonia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Polonia.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

European Golden League

Giochi europei

Montreux Volley Masters

Piemonte Woman Cup

Trofeo Valle d'Aosta

Altri progetti

Collegamenti esterni